Arpheuilles est la forme plurielle d'une appellation du houx dérivée de la racine latine acrifoliu-. Elle se rencontre dans des noms de lieu de la France médiane :
 
 Arpheuilles, commune française du Cher ;
 Arpheuilles, commune française de l'Indre.

Voir aussi 

 Arpheuilles-Saint-Priest, commune française de l'Allier,
Arfeuilles.